OCC, sigle composé des deux lettres O et C, peut faire référence à :
 El Coca en Équateur, selon la liste des codes AITA des aéroports,
 Ouverture de Crédit Court terme,
 Office culturel de Cluny,
 Office congolais de contrôle (RDC),
 , qui édite les divers classements musicaux officiel au Royaume-Uni
 Orsières-Champex-Chamonix, une course de trail faisant partie de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc.

Occ peut faire référence à :
 abréviation d'occident,
 abréviation d'occitan.

Code